Die 84. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 18. bis 20. März 2016 in Bielefeld in der Seidensticker Halle statt.

Bei den Herren holte sich Patrick Baum zum ersten Mal den Titel des Deutschen Meisters. Im Endspiel besiegte er Steffen Mengel mit 4:2. Sein Titelgewinn kam überraschend, da er eine längere Krankheitsphase hinter sich hatte. Im Doppelendspiel setzten sich Ricardo Walther/Ruwen Filus gegen Zoltan Fejer-Konnerth/Dennis Müller durch. 

Bei den Damen bestritten Kristin Silbereisen und Sabine Winter das Endspiel im Einzel, das Silbereisen mit 4:1 gewann. Im Doppel holten Chantal Mantz/Yuan Wan den Titel, indem sie sich gegen Yuko Imamura/Kathrin Mühlbach mit 4:2 durchsetzten. 

Deutschlands Spitzenkräfte Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll, Han Ying, Shan Xiaona und Petrissa Solja fehlten wegen anderweitiger Verpflichtungen beim Kuweit Open, Bastian Steger und Irene Ivancan waren erkrankt. Mit deren Abwesenheit wurde auch die enttäuschend niedrige Zuschauerzahl von 3.000 erklärt.

Ein Mixedwettbewerb fand nicht statt. Alle Hauptrunden wurden im KO-System ausgetragen, und zwar nach dem Modus Best-of-Seven (vier Gewinnsätze erforderlich), die Doppel vor dem Viertelfinale als Best-of-Five (drei Gewinnsätze erforderlich). Den Einzelkämpfen wurden noch Gruppenspiele vorangestellt, in denen sich die Aktiven mit der niedrigsten Wertezahl für das Hauptfeld qualifizieren mussten.

Wissenswertes 
 Wenna Tu vom Drittligisten Wilferdingen in Baden-Württemberg war mit 13 Jahren die jüngste Teilnehmerin.
 Torsten Mähner (Eichenzell bei Fulda) spielte in der Verbandsliga, der niedrigsten Spielklasse aller Teilnehmer.

Alle Ergebnisse ab Achtelfinale

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Alle Teilnehmer 

Abkürzungen:
 BETTV = Berliner Tischtennis-Verband
 BYTTV = Bayerischer Tischtennis-Verband
 HATTV = Hamburger TTV
 HETTV = Hessischer Tischtennis-Verband
 SATTV = Tischtennis-Verband Sachsen-Anhalt
 STTB = Saarländischer Tischtennisbund
 TTBW = Tischtennis-Verband Baden-Württemberg
 TTVN = Tischtennis-Verband Niedersachsen
 TTVR = Tischtennisverband Rheinland
 TTVSH = Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein
 WTTV = Westdeutscher Tischtennis-Verband

Weblinks 
 Homepage der DM 2016 (abgerufen am 31. Oktober 2017)
 SH: NDM in Bielefeld: Top, wenn auch ohne Topstars, Artikel vom 20. März 2016 (abgerufen am 30. Oktober 2017)
 Teilnehmerliste Herren (abgerufen am 30. Oktober 2017)

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2016/4, Seite 8–17 + Seite 21–22

Einzelnachweise 

	

2016
Tischtennisveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Bielefeld